Зейналова — восточная фамилия, женская форма фамилии .
 Зейналова, Ирада Автандиловна (род. 1972) — российская журналистка и телеведущая.
 Зейналова, Назиха Джафар кызы (1944—2017) — азербайджанский хлопковод, Герой Социалистического Труда (1981).
 Зейналова, Насиба Джангир кызы (1916—2004) — советская и азербайджанская актриса.
 Зейналова, Сабза Теймур кызы (1925—1972) — азербайджанский табаковод, Герой Социалистического Труда (1950).
 Зейналова, Светлана Автандиловна (род. 1977) — российская радио- и телеведущая.